Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute du 11 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1978
Tokyo
1978 au Japon
Tennis en septembre 1978